Voici les effectifs des sélections qui concourent pour l'épreuve de football aux Jeux olympiques d'été de 1948, à Londres.

Afghanistan 
Sélectionneur inconnu

Autriche 
Sélectionneur :  Eduard Frühwirth

Chine 
Sélectionneur :  Lee Wai Tong

Corée du Sud 
Sélectionneur :  Lee Young-min

Danemark 
Sélectionneur :  Reg Mountford

Égypte 
Sélectionneur :  Eric Keen

États-Unis 
Sélectionneur :  Walter Giesler

France 

Sélectionneur inconnu

Grande-Bretagne 
Sélectionneur :  Matt Busby

Inde 
Sélectionneur :  Balaidas Chatterjee

Irlande 
Sélectionneur :  Johnny Carey

Italie 
Sélectionneur :  Vittorio Pozzo

Luxembourg 
Sélectionneur :   Jean-Pierre Hoscheid

Mexique 
Sélectionneur :  Abel Ramírez

Pays-Bas 
Sélectionneur :  Jesse Carver

Suède 
Sélectionneur :  George Raynor

Turquie 
Sélectionneur :  Ulvi Yenal

Yougoslavie 
Sélectionneur :  Milorad Arsenijević

Football aux Jeux olympiques
Jeux olympiques
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1948